Die 14. Etappe der Tour de France 2013 fand am 13. Juli 2013 statt. Sie führte von Saint-Pourçain-sur-Sioule über 191 km nach Lyon. Im Verlauf der Etappe gab es zwei Bergwertungen der dritten und fünf der vierten Kategorie sowie eine Sprintwertung. Damit zählte die vierzehnte Etappe als Mittelgebirgsetappe.

Bergwertungen

Punktewertungen

Weblinks 
 Ergebnisse und Wertungen
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 14
201314
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Sportveranstaltung in Lyon